Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

24501–24600. • 24601–24700. • 24701–24800. • 24801–24900. • 24901–25000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája